Сімеро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 155 км на схід від Бордо, 60 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 234,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сімероль на сайті французького Національного інституту географії
 Сімероль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сімероль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сімероль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сімероль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь